San Borja, forma castelhanizada de "São Borja", pode significar:

 San Borja, cidade boliviana do Beni
 San Francisco de Borja, cidade mexicana do estado de Chihuahua
 San Borja (distrito), distrito da província de Lima no Peru

Ver também
 São Borja (desambiguação)
 Borja (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos